albatros – ptak
 Albatros – niemiecka wytwórnia lotnicza
 Albatros – typ trałowców
 „Albatros” – nazwa okrętów
 ORP „Albatros” – nazwa polskich okrętów
 TSS „Albatros” – statek
 Albatros – polskie wydawnictwo
 Albatros – czeskie wydawnictwo
 Albatros – restauracja w Augustowie
 Albatrosy – papierosy przydziałowe Marynarki Wojennej

Zobacz też 
 
 Albatross